Franciszek Szyszka (1884-1940) – podpułkownik Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Franciszek Szyszka (ur. 1934) – polski lekkoatleta, mistrz Polski w chodzie